Simmelsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Simmelsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Simmelsjön, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (1,46 km²)
Simmelsjön, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun,  (64,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn